Plaats in Indonesië
 Kadubeureum (Pabuaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Kadubeureum (Padarincang), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam